Münchwilen puede referirse a:

 Münchwilen, comuna suiza del cantón de Argovia.
 Münchwilen, comuna suiza del cantón de Turgovia.